Сунгирь (Добросельская) — верхнепалеолитическая стоянка древнего человека на восточной окраине Владимира в месте впадения одноимённого ручья в реку Клязьма, в километре от Боголюбова. Обнаружена в 1955 году при строительстве завода С. Н. Астаховым и Е. Н. Черных, затем исследована О. Н. Бадером.

Культурный слой деформирован и залегает в суглинках на глубине порядка 4 м. Деформированность культурного слоя выражается в том, что кости нередко находят в вертикальном положении.

Сунгирь — одна из самых богатых и исследованных стоянок древнего человека: в ходе раскопок, которые велись здесь почти 30 лет, было сделано около 70 тысяч археологических находок.

Возраст 

Первоначально предполагаемый возраст составлял 25 тыс. лет. Однако даты, полученные из отобранных образцов в разных лабораториях, довольно сильно различаются, хотя находятся в пределах брянского или средне-валдайского интерстадиала (молого-шекснинского межледниковья) валдайского оледенения. По данным исследований Оксфордского университета возраст парного погребения оценивается в — календарных лет назад; серия дат, полученная в Университете Аризоны — — календарных лет назад; дата, полученная в Кильском университете — около  календарных лет назад.

В 2012 году датирование, основанное на современных методах очистки образцов, дало значение  радиоуглеродных лет или — л. н. (калиброванная дата). Для погребения могилы 3 получено значение  радиоуглеродных лет или — л. н. (калиброванная дата), что, скорее всего, ближе реальному времени функционирования Сунгирьской стоянки.

Находки и изучение 

Антропологические находки представлены в Сунгири изолированным черепом, шестью скелетами, бедренной костью без эпифизов и обломком бедренной кости. Сунгирь известна погребениями умерших в богато украшенной одежде: мужчина 40—50 лет (Сунгирь-1), подростки: 12—14 лет (Сунгирь-2) и 9—10 лет (Сунгирь-3), лежавших головами друг к другу. Использование методики определения возраста по гистологической структуре компактной костной ткани диафизов трубчатых костей позволило определить биологический возраст индивидов Сунгирь-1 и Сунгирь-4 в 35—44 года.

Одежда подростков была обшита бусами из бивня мамонта (до 10 тысяч штук), что позволило реконструировать их одежду (оказавшуюся похожей на костюм современных северных народов); кроме того, в могилах были браслеты и другие украшения из мамонтовой кости. Исследования Владислава Житенёва показали, что многие украшения были изготовлены специально для погребения, так как на них остались следы вырезания, шероховатости, неровности. Изготавливались они как опытными мастерами, так и детьми. В могилу были положены сделанные из мамонтовой же кости дротики и копья, включая копьё длиной 2,4 м. Для изготовления копий бивни были выпрямлены по специальной технологии. Погребения были присыпаны охрой.

Единственная бедренная кость мужчины Sunghir 4 (С-4) оказалась ёмкостью для охры. Эта кость использовалась в культовых целях и должна была чем-то помочь детям в загробном мире. Первоначально посчитали, что это бедренная кость пещерного льва. Изучив трабекулярную структуру кости, Е. Н. Хрисанфова выявила её принадлежность человеку.

Трасологи выяснили, что так называемый «», орнаментированный высверленными лунками, выполнял роль катушки при изготовлении верёвок.

Сунгирцев относят к кроманьонцам. Они были высокорослы (178 см). Человек из Сунгиря отличался брахиморфией, большим ростом, большим условным показателем объёма и высоким отношением массы тела к его поверхности и по особенностям телосложения был прямо противоположен человеку из Костёнок-14 (Маркина гора). Сунгирь 1 скорее всего включается в наиболее многочисленный краниологический вариант, представленный , , Пршедмости 3 и 9, Младеч 1, Уртьяга В1, и, возможно, Сан-Теодоро 1, 3, Барма Гранде 5.

Рентгеноструктурный анализ скелета мужчины Сунгирь 1 позволил установить, что он характеризуется пониженной кортикализацией и очень обширным пространством, которое заполнял костный мозг. У сунгирца очень мала плотность кортикального слоя в архитектуре плечевых костей по сравнению с большинством позднейших выборок. По этому показателю, характеризующему объём костного мозга, выполняющего важную кроветворную функцию, сунгирец располагается между эскимосами и алтайскими афанасьевцами из Куроты II. Максимальные различия сунгирца обнаружены с натуфийскими группами. Эти данные свидетельствуют о повышенной функции кроветворения у обитателей палеолитического севера, позволившей им выжить в экстремальных условиях. , проведя сравнительный биомеханический анализ проксимальных фаланг пальцев ног у мужчины Сунгирь 1, пришёл к выводу, что он носил обувь. С помощью компьютерной томографии и методов трасологии палеоантропологи обнаружили, что взрослого мужчину Сунгирь-1 убили, проломив череп ударом массивного предмета с острым краем (крупным сколом или плоско-выпуклым бифасом). После удара в череп мужчине было нанесено повреждение на первом грудном позвонке, после чего он быстро скончался от потери крови. Возможно, убийство было совершено в результате социального конфликта или в рамках ритуального жертвоприношения.

Основным занятием сунгирцев была охота на северных оленей, бизонов, лошадей, волков, росомах и мамонтов.

Стоянка Сунгирь имеет более развитую культуру, чем стрелецкая, но есть и много общего с ней в технике обработки камня и наборе каменных орудий. По мнению О. Н. Бадера и А. Н. Рогачёва, стоянка Сунгирь скорее всего относится к позднему этапу стрелецкой культуры. Ряд учёных отмечают в её материальной культуре как ориньякоидные, так и селетоидные черты. Большинство исследователей, относящих индустрию Сунгири стрелецкой культуре, называют источником её генезиса среднепалеолитические индустрии восточного микока Крыма. Изделия из мамонтовой кости имеют сходство с находками из раннеориньякских местонахождений. В Сунгири также высок процент изделий из рогов оленя — 16 %. В Сунгири найдены каменные сверлёные подвески и заготовки со следами начала сверления, подвески из просверленных клыков песца и одна подвеска из клыка волка.

Мужчина S1 длительное время колол камни, дрова или бивни. Мальчик S3 часто повторял одно и то же действие: сидел на коленях и что-то крутил правой рукой. По форме его черепа предположили, что он переносил на голове тяжести на большие расстояния. Подросток S2 большую часть жизни сидел на корточках.

Анализы стабильных изотопов в коллагене костей обитателей Сунгиря показали, что основным источником белковой пищи были наземные млекопитающие. Средние значения δ13C =  и δ15N = . В костном детрите людей со стоянок Сунгирь и Мальта́ эпохи второй половины позднего палеолита значения изотопных коэффициентов коллагенового азота составляет 11,3—12,2 ‰, что ниже чем у более древнего усть-ишимского человека эпохи начала позднего палеолита (13,49—14,47 ‰). Концентрация изотопа азот-15 в костном коллагене жителей Сунгири превышает атмосферную в среднем на 1,18 %, в коллагене костей волка — на 0,98 %, в коллагене костей северного оленя — на 0,57 %. Это говорит о том, что в рационе обитателей стоянки преобладало мясо северных оленей, а не мамонтов, что подтверждается обилием костей северных оленей в Сунгири. У женщины Сунгирь-5 концентрация изотопа азот-15 в коллагене превышает атмосферную на 1,29 %. Это говорит о том, что эта женщина употребляла в пищу много пресноводной рыбы, гораздо больше, чем Сунгирь-1, -2 и -3.

30 апреля 1981 года в ходе земляных работ при подготовке площадки для строительства механосборочного цеха Владимирского тракторного завода на правом берегу реки Рпень была обнаружена стоянка первобытного человека эпохи палеолита, названная Русанихой. В культурном слое стоянки найдено большое количество каменных орудий труда, схожих с теми, что были найдены на стоянке Сунгирь, расположенной в 8 километрах к востоку от Русанихи. Среди обнаруженных костей животных преобладали останки мамонта. По предположению учёных, Русаниха была временным лагерем охотников на мамонтов, а Сунгирь — их базовой стоянкой.

Палеогенетика 
Первый анализ митохондриальной ДНК показал, что образцы S2 и S3 были, скорее всего, братом и сестрой, так как имели одинаковую мутацию CRS 16129. Позже выяснилось, что Sunghir 3 был мужского пола они с Sunghir 2 были двоюродные или троюродные братья. Сунгирские подростки не были близкими родственниками взрослым мужчинам. Все четверо принадлежали к одной популяции с эффективной численностью ок. 200—500 человек.

Всего палеогенетики обследовали шесть образцов из Сунгири (SI—SVI). У женщины Sunghir 5 сохранность эндогенной ДНК оказалась очень низкой — ниже 0,1 %, поэтому её исключили из дальнейшего исследования. У палеолитических образцов Sunghir 1, 2, 3 и 4 (34,6—33,7 тыс. л. н.) определена Y-хромосомная гаплогруппа C1a2 (субклад C1a2-Y37006* у Сунгирь 4; субклад C1a2-Y37020 у Сунгирь 2 и 3). У образца Sunghir 1 определена митохондриальная гаплогруппа U8c, у остальных — митохондриальная гаплогруппа U2 (субклад U2f2). Позднепалеолитические особи из Сунгири демонстрируют более близкое генетическое родство с особью из Костёнки 12, чем с особью Костёнки 14. Сунгирские позднепалеолитические особи также демонстрируют близкое генетическое родство с позднепалеолитическими особями из чешского Дольни-Вестонице, которые относятся к граветтской культуре и вместе образуют кластер Вестонице (Vestonice Cluster).

У средневекового образца Sunghir 6 (фрагмент нижней челюсти) возрастом 730—850 л. н. (житель Владимиро-Суздальского княжества) определена Y-хромосомная гаплогруппа I2a1b2 (субклад I2a1b2a1a-CTS10228 (Din)>I2a1b2a1a1a1a3-A16681>A16681*) и митохондриальная гаплогруппа W3a1 (субклад W3a1f*).

Литература 
 Homo sungirensis. Верхнепалеолитический человек: экологические и эволюционные аспекты исследования. Отв. ред. Т. И. Алексеева, Н. О. Бадер. — М., 2000.
 Dobrovolskaya M., Richard M.-P., . Direct Radiocarbon Dates for the Mid Upper Paleolithic (Eastern Gravettian) Sunghir Burials from Russia // Bull. Mem. Soc. Anthropol. — Paris, 2011.
 Никитюк Б. А., Харитонов В. М. Посткраниальный скелет детей с верхнепалеолитической стоянки Сунгирь // Сунгирь. Антропологическое исследование. — М.: Наука, 1984. — С. 182–203.
 Хрисанфова Е. Н. Посткраниальный скелет мужчины Сунгирь 1. Бедренная кость Сунгирь 4 // Сунгирь. Антропологическое исследование. — М: Наука, 1984.
 Хрисанфова Е. Н. Посткраниальный скелет взрослого мужчины Сунгирь 1 // Homo sungirensis. Верхнепалеолитический человек: экологические и эволюционные аспекты исследования / Отв. ред. Т. И. Алексеева, Н. О. Бадер. — М.: Научный Мир, 2000. — С. 180—192.

Примечания

Ссылки 

 Лейси С. А., Тринкаус Э. Поперечные отверстия шейных позвонков детей, погребенных на Сунгирской стоянке // Археология, этнография и антропология Евразии. 3 (55) 2013.
 Газета «Владимир Мой Город» № 52 Июнь 2007 г.
 Браслеты из мужского и детского погребений со стоянки Сунгирь // Каталог. Владимир, 2011. — 84 с.: ил. Составитель Пальцева А. Н.
 Харитонов В. М. Находки ископаемых гоминид на территории Восточной Европы и сопредельных регионов Азии.
 Медникова М. Б. Кисть сунгирца (новые данные о строении трубчатых костей), 2012.

Доисторическая Россия
Палеолит Евразии
История Владимирской области
Археологические объекты в России
Археологические объекты Владимирской области
Стоянки